Михаи́л Бондаре́нко:
 Бондаренко, Михаил Григорьевич (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Бондаренко, Михаил Захарович (1913—1947) — дважды Герой Советского Союза.
 Бондаренко, Михаил Иванович (1901—1943) — Герой Советского Союза.
 Бондаренко, Михаил Ильич (1903—1938) — Первый секретарь Винницкого обкома КП Украины; председатель Совета народных комиссаров Украинской ССР.
 Бондаренко, Михаил Леонтьевич (1897—1959) — Герой Социалистического Труда.
 Бондаренко, Михаил Маркович (1905—1938) — советский государственный и партийный деятель.
 Бондаренко, Михаил Трофимович (1904—1983) — советский военачальник.
 Бондаренко, Михаил Фёдорович (1944—2013) — ректор Харьковского национального университета радиоэлектроники.